«Ломза Виве Кельце» () — польский гандбольный клуб, базирующийся в городе Кельце. Также известен под своим историческим названием «Искра» Кельце. Обладатель главного европейского трофея — кубка Лиги чемпионов ЕГФ в сезоне 2015/2016.

История 
Гандбольная команда основана в 1965 году в Кельце на базе спортивного клуба Iskra при одноименном металлургическом заводе. В 1973 году объединились с другим городским клубом (SHL) и стали называться MKS Korona Kielce. В 1975 году команда под таким именем выходит в главный гандбольный дивизион Польши, однако уже на следующий год обратно понижается в классе. В сезоне 1979/1980 клуб даже завоевывает бронзу элитного первенства, а спустя три года снова покидает его. В 1984 году Korona возвращается в элитное первенство и больше никогда не покидает его. Всего через год (в 1985 году) команда впервые выигрывает Кубок Польши.

В 1991 году клуб возвращает себе историческое название. С сезона 1992/1993 «Iskra» становится флагманом польского гандбола, сразу же утвердив это звание первым в своей истории чемпионством. На европейской арене команда в 90-е годы особых успехов не имела.

В 2002 году клуб начинает активно спонсировать голландский предприниматель Бертус Серваас, владелец текстильной компании VIVE Textile Recycling. Команда переименовывается в Vive Kielce и в первом же сезоне покоряет новую для себя спортивную вершину — делает национальный дубль, однако следующего золота в чемпионате желто-бело-голубым пришлось ждать целых шесть лет.

С сезона 2008/09 в Польше наступает полная гегемония «Виве». Клуб выигрывает все розыгрыши кубка страны, лишь раз не становится победителем чемпионата, является базовым в формировании сборной страны. У руля «Виве» и сборной Польши стоит легендарный польский и немецкий гандболист Богдан Вента. Кроме того, клуб в 2009 году впервые преодолевает групповую фазу в Лиге чемпионов ЕГФ, превращаясь в серьезную силу и в рамках престижнейшего европейского турнира. В 2013 году впервые играет в Финале четырёх этого соревнования.

В 2014 году главным тренером становится титулованный российско-испанский специалист Талант Дуйшебаев. С 2016 года он, как и Вента прежде, совмещает этот пост с руководством польской национальной командой. Обыграв в драматичнейшем поединке венгерский «Веспрем» (польская команда по ходу матча сильно отставала в счете и одержала победу лишь в серии послематчевых пенальти), «Виве Кельце» достиг наивысшей ступени в истории польского клубного гандбола — стал победителем Финала четырёх Лиги чемпионов ЕГФ.

Достижения 
 Чемпионат Польши 
  : 1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 2003, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  : 1995, 2004, 2011
  : 1980, 1997, 2001, 2005, 2007, 2008

 Кубок Польши 
  : 1985, 2000, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021
  : 1995, 1996, 1997, 2001, 2002, 2007, 2008

 Лига чемпионов 
  : 2016
  : 2022
  : 2013, 2015, 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте ЕГФ
 Клубные достижения на официальном сайте «Виве Таурон Кельце»
 Краткая история клуба на официальном сайте БГК им. Мешкова
 Репортаж о финальном матче Лиги Чемпионов на информационном портале sportarena.com

Кельце
Гандбольные клубы Польши
Спорт в Свентокшиском воеводстве